Yaqoubi oder al-Yaqoubi ist der Nachname von:
 Buthaina Yaqoubi, omanische Leichtathletin
 Gholam Reza Yaqoubi (* 1991), afghanischer Fußballspieler
 Omar al-Yaqoubi (* 1987), omanischer Fußballschiedsrichter

siehe auch:
 Jacobi
 Yacoubi
 Yaqubi